Squirt for Me ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Labels Hard X. Regisseur der Filme ist William H.

Bis 2019 sind sechs Teile der Serie erschienen. Sie wurde 2018 und 2019 jeweils mit dem AVN Award in der Kategorie Best Niche Series ausgezeichnet. Die Reihe handelt von der Praktik des Squirting, der weiblichen Ejakulation.

Darstellerinnen 
 Squirt for Me 1 (2014): Bonnie Rotten, Riley Reid, AJ Applegate, Dani Daniels, Zoey Monroe
 Squirt for Me 2 (2015): AJ Applegate, Veronica Avluv, James Deen, Mick Blue, Veronica Rodriguez, Zoey Monroe, Ramon Nomar, Michael Vegas
 Squirt for Me 3 (2015): Karlee Grey, Luna Star, Kleio Valentien, Cindy Starfall
 Squirt for Me 4 (2017): Adriana Chechik, Cadence Lux, Zoey Monroe, Holly Hendrix
 Squirt for Me 5 (2018): Abella Danger, Anna Bell Peaks, Joanna Angel, Katya Rodriguez
 Squirt for Me 6 (2019): Lena Paul, Haley Reed, Khloe Kapri, Lisey Sweet
 Squirt for Me 7 (2020): Vina Sky, Giselle Palmer, Lisey Sweet, Keira Croft

Auszeichnungen 
 2018: AVN Award – Best Niche Series
 2019: AVN Award – Best Niche Series

Weblinks 
 
 IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film